Il doppio del torneo di tennis Copa Ericsson Brazil 2 1993, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Danilo Marcelino e Fernando Meligeni che hanno battuto in finale Martin Blackman e Gastón Etlis 6-1, 7-5.

Teste di serie 

 Ricardo Acioly /  Nicolás Pereira (quarti di finale)
 Danilo Marcelino /  Fernando Meligeni (Campioni)

 Martin Blackman /  Gastón Etlis (finale)
 Stephen Noteboom /  Jack Waite (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Copa Ericsson Brazil 1993